Sarafina! – musical di Mbongeni Ngema del 1987
 Sarafina! – album di Hugh Masekela del 1987
 Sarafina! The Music of Liberation – album di Hugh Masekela del 1988
 Sarafina! Il profumo della libertà (Sarafina!) – film del 1992 diretto da Darrell Roodt